Ping’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ping'an Xian, härad, Qinghai, 
 Ping'an (socken i Kina, Guangxi), 
 Ping'an (socken i Kina, Shandong), 
 Ping'an (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar